Suze bezeichnet:

 Suze (Aperitif), einen Enzian-Likör
 Suze (Arroux), Nebenfluss des Arroux, Burgund, Frankreich
 Suze (Drôme), französische Gemeinde im Département Drôme
 Suze-la-Rousse, französische Gemeinde im Département Drôme
 La Suze-sur-Sarthe, französische Gemeinde im Département Sarthe
 Kanton La Suze-sur-Sarthe, Wahlkreis im französischen Département Sarthe
 Suze (Fluss), ein weitgehend in der Welschschweiz verlaufender Nebenfluss der Aare, auf Deutsch Schüss

Suze ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe de Suze († 1534), französischer Adliger, Lieutenant au Gouvernement d’Île-de-France 

Siehe auch:
 Suse